Ark II — это продолжение игры ARK: Survival Evolved. Она была анонсирована на Game Awards 2020 и станет песочницей выживания, аналогичной первой игре, выпущенной на ПК и консолях следующего поколения. Она выйдет 2023 года.

Действие Ark II происходит после событий Книги Бытия: Часть 2 на чужой планете. Все «клоны», отделенные от корабля Генезиса, были сброшены впоследствии.

Актёр Вин Дизель участвует в производстве Ark II. Согласно статье в «The Verge», в Ark II Дизель сыграет Арсения Камского.

Озвучка 
 Вин Дизель — Арсений Камский
 Аулии Кравальо — неизвестно

Примечания 

Компьютерные игры, выпуск которых запланирован на 2023 год
Симуляторы выживания